Stazione FS – stazione della metropolitana di Brescia
 Stazione FS – stazione della metropolitana di Catania